Lilia Guerra (São Paulo, 1976) é uma escritora brasileira.

Participou de oficinas de literatura na Casa Mário de Andrade. Estreou em 2014 com o romance Amor Avenida. Em 2018 publicou Perifobia, um livro de contos que também pode ser lido como um romance fragmentado sobre a vida na periferia de uma grande cidade.

Obras
 2014 - Amor Avenida (romance) - Ed. Oitava Rima
 2018 - Perifobia (contos) - Ed. Patuá

Ligações externas
 Lilia Guerra - Editora Patuá
 Dia de Graça

Escritores do estado de São Paulo